Levering ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Levering (Michigan)

Levering ist der Familienname folgender Personen:

 Kate Levering (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert W. Levering (1914–1989), US-amerikanischer Politiker